Il medagliere dei Giochi della XXX Olimpiade è una lista che riporta il numero di medaglie ottenute dai comitati olimpici nazionali presenti ai Giochi olimpici di Londra 2012, trentesimi giochi dell'era moderna, tenutisi nella capitale del Regno Unito dal 27 luglio al 12 agosto 2012. Un totale di 10 500 atleti, provenienti da 204 nazioni, ha partecipato a 302 diversi eventi sportivi, relativi a ventisei sport.

Ottantacinque delle duecentoquattro nazioni partecipanti hanno conquistato almeno una medaglia. Gli Stati Uniti d'America hanno vinto il maggior numero di titoli olimpici e hanno anche conquistato il maggior numero di medaglie.

Grenada e Serbia hanno conquistato il loro primo oro nella storia dei Giochi. Per Grenada, insieme a Bahrain, Botswana, Cipro, Gabon, Guatemala e Montenegro, si tratta anche della prima medaglia ai Giochi olimpici.

Medagliere

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Giochi della XXX Olimpiade